Lattanzio Querena (1768-1853), peintre italien
 Luigi Querena (1824-1887), son fils peintre  italien